Vojska je lahko:
Vojska, priimek več znanih ljudi 
vojska ali oborožene sile
kopenska vojska
Vojska, Srbija